Волнения в Кувейте — массовые протесты в Кувейте, начавшиеся в феврале 2011 года. Манифестации в относительно спокойном Кувейте произошли на фоне волнений, охвативших арабский мир в 2011 году.

Описание 
Протесты начались с многочисленной демонстрации не имеющих гражданства арабских жителей страны — «бедуинов», протестовавших против своего бесправного положения. Манифестанты требовали предоставления гражданства, право на труд, бесплатное образование и медицинское обслуживание.

Хроника 
 18 февраля. В столкновениях между полицией и бедуинами пострадали около 30 человек. В манифестации в городе Эль-Джахра, расположенном к северу от Эль-Кувейта, столицы Кувейта, участвовали свыше тысячи человек, в основном бедуины. Силы правопорядка рассеяли толпу с помощью шумовых гранат, дымовых шашек и водяной пушки, десятки протестующих были арестованы. В заявлении министерства внутренних дел страны говорится, что демонстранты кидали камни в сотрудников полиции и не подчинились требованию властей разойтись. Всего было арестовано 140 человек, большая часть из которых на следующий день была отпущена на свободу.
 19 февраля. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг из примерно 300 человек, который прошёл в Эс-Сальбии, пригороде столицы. Силы безопасности Кувейта были заранее оповещены о готовящемся мятеже через социальные сети, которыми пользовались для организации манифестации бедуины. Полиция и солдаты атаковали демонстрантов, используя слезоточивый газ. В ходе подавления беспорядков были ранены 7 человек.

 8 марта. Более тысячи человек, в основном молодые люди, вышли на улицы столицы Кувейта с требованиями политических реформ. Манифестанты добивались отставки премьер-министра страны, шейха Насера аль-Мухаммеда ас-Сабаха, племянника эмира Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха, а также внесения поправок в конституцию.
 11 марта. Демонстрации протеста, в которой приняли участие около 200 человек, прошла в столице Кувейта. Жители эмирата без гражданства — бедуины — собрались в центре Эль-Кувейта и требовали таких же прав, какими обладают другие кувейтцы, а именно — подданства, бесплатного образования, медицинского обслуживания и рабочих мест. Для разгона участников демонстрации кувейтская полиция применила слезоточивый газ.

Осенью начались протесты связанные с коррупцией премьера и ряда депутатов парламента
 16-17 ноября митинг против премьера, шествие к его дому, занятие парламента.
 28 ноября правительство ушло в отставку, эмир принял её.
 6 декабря распущен парламент

Примечания 

Кувейт
Акции протеста в Кувейте
2011 год в Кувейте
Февраль 2011 года